Der Fahrstromautomat ist die Hauptsicherung der Motoren bei Straßenbahnen. Dieser unterbricht in bestimmten Situationen die Stromzufuhr zu den Motoren. Dies ist beispielsweise bei einer Notbremsung der Fall, kann jedoch auch beim Anfahren mechanisch gesteuerter Straßenbahnen („Kurbelfahrzeuge“) vorkommen, wenn der Straßenbahnfahrer zu schnell hochschaltet und dadurch den Motoren in zu kurzer Zeit zu viel Energie zugeführt wird.

Elektrische Antriebstechnik
Straßenbahntechnik
Überstromschutzeinrichtung